Но́рман О́лден (; настоящее имя — Но́рман Адельберг (); ,  — , ) — американский актёр кино и телевидения, актёр озвучивания.

Впервые появился на экранах в телешоу , телеканала CBS. Наиболее известен как голос сэра Кея в мультфильме «Меч в камне» и роли в фильме «Я никогда не обещала тебе сад из роз». Озвучил героев Арблус и Краникс в мультфильме Трансформеры (1986).

Ранние годы 
Родился в городе Форт-Уэрт в еврейской семье Бена и Эстер Адельберг. Во время Второй мировой войны служил в армии США, после возвращения учился в  по ветеранской льготе G.I. Bill. Участвовал в театральных постановках на территории кампуса.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Техасского христианского университета